Zoogloea kan syfta på:

 ett släkte bakterier, se Zoogloea (släkte)
 ett bakteriesamhälle som bildas främst av arterna från släktet.
 ett äldre släktnamn (synonym) för svampen Trichosporon cutaneum.